Nessie může být:
 lochnesská nestvůra
 NESSIE, výzkumný projekt